Société de construction de fours industriels.

Sigle 
 Ipsen est un groupe pharmaceutique français tirant son nom de l'acronyme « Institut des produits de synthèse et d'extraction naturelle ».

Patronyme 

 Bodil Ipsen (1889-1964), réalisatrice et actrice danoise ;
 Kristian Ipsen (1992-), plongeur américain.

Homonymie de patronyme danois